Чемпионат мира по кёрлингу на колясках — международный турнир национальных сборных по кёрлингу на колясках, проводимый под эгидой Всемирной федерации кёрлинга (WCF). Проводится начиная с 2002 года ежегодно кроме годов проведения Паралимпийских игр.

Впервые турнир был проведён в городе Зурзе (Швейцария) в 2002 году.

Начиная с чемпионата 2007 года число команд, принимающих участие в финальном турнире, было ограничено десятью командами, а осенью года, предшествующего году чемпионата, стал проводиться квалификационный турнир, из которого в финальный турнир попадали две лучшие команды. Первый квалификационный турнир был проведён в 2006 году в  и Глазго (Шотландия). Начиная с осени 2015 года (в рамках розыгрыша чемпионата мира 2016), этот турнир был переименован в Чемпионат мира по кёрлингу на колясках (группа B); в основной турнир (группа А) из него выходят две лучшие команды.

Места проведения и призёры

Медальный зачёт

Результаты участия стран в чемпионатах 

(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)

Квалификационные турниры 
Места проведения и призёры

Результаты участия стран в квалификационных турнирах

(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)

Группа B 
Места проведения и призёры

Результаты участия стран в турнирах группы B

(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга
 Страница чемпионата на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты и статистика чемпионата на официальном сайте ВФК
 О кёрлинге на колясках на официальном сайте ВФК
 Кёрлинг на сайте Международного паралимпийского комитета

Соревнования по кёрлингу
 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2002 года